C'è posta per te – film di Nora Ephron del 1998
 C'è posta per te – programma televisivo italiano condotto da Maria De Filippi